Broad Oak kan syfta på:

 Broad Oak, Ashford – en ort i Ashford, Kent, England
 Broad Oak, Canterbury – en ort i Canterbury, Kent, England
 Broad Oak, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Broad Oak, Devon – en ort i Devon, England
 Broad Oak, Dorset – en ort i Dorset, England
 Broad Oak, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Broad Oak, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Broad Oak, Merseyside – en ort i St Helens, Merseyside, England
 Broad Oak, Rother – en ort i Rother, East Sussex, England
 Broad Oak, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Broad Oak, Wales – en ort i Carmarthenshire, Wales
 Broad Oak, Wealden – en ort i Wealden, East Sussex, England
 Broadoak – en civil parish i Cornwall, England